Барятинская — женская форма русской фамилии .

Фамилия  Барятинская, Анна Ивановна (в браке Толстая; 1772—1825) — жена гофмаршала Н. А. Толстого, близкая приятельница императрицы Елизаветы Алексеевны и мемуаристки графини В. Н. Головиной.
 
 
 Барятинская, Леонида Ивановна (Леонилла Ивановна Витгенштейн; 1816—1918) — фрейлина петербургского двора.
 Барятинская, Лидия Борисовна (урождённая Гюббенет; по сцене Яворская; 1871—1921) — русская актриса.
 Барятинская, Мария:
 Барятинская, Мария Владимировна (1851—1937) — известная русская благотворительница.
 Барятинская, Мария Фёдоровна (урождённая Келлер; 1793—1858) — русская аристократка, известная благотворительница.

 Топоним 
 Барятинская — станция Московской железной дороги.
 Барятинская — прежнее название станицы Горячеисточненская в Грозненском районе Чеченской республики.